Ді Чоне () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Андреа ді Чоне (1308—1368) — флорентійський художник, різьбяр, архітектор, золотар та поет.
 Бенчі ді Чоне (1310/1320—1388) — флорентійський архітектор
 Маттео ді Чоне (1320/301390) — флорентійський скульптор
 Нардо ді Чоне (бл. 1320—бл. 1365) — флорентійський художник, скульптор та архітектор.
 Якопо ді Чоне (бл. 1325—бл. 1399) — флорентійський художник, різьбяр та архітектор.

Італійські прізвища